In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale di Turks e Caicos. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al 9 luglio 2011.

Collegamenti esterni

 Appearances and Goals for Turks and Caicos Islands Rsssf.com

Turks e Caicos